Tempio ima više značenja:
 Tempio (Salerno)
 Tempio (Trevizo)